Хамптън може да се отнася за:
 Хамптън, град във Вирджиния, САЩ
 Джейми Хамптън (р. 1990), американска тенисистка
 Дрийм Хамптън (р. 1971), американска журналистка
 Хамптън (окръг), окръг в Южна Каролина, САЩ